Дания принимала участие в Евровидении 1959, проходившем в Каннах, Франция. На конкурсе её представляла Бирте Вильке с песней «Uh, jeg ville ønske jeg var dig», выступавшие под номером 2. В этом году страна заняла пятое место, получив 12 баллов. Комментаторами конкурса от Дании в этом году был Сейр Волмер-Соренсен, глашатаем –  Бент Хениус.

Национальный отбор 

Песня «Uh, jeg ville ønske jeg var dig» стала песней на Евровидении 1959 от Дании.

Страны, отдавшие баллы Дании 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Дании

См. также 
Дания на «Евровидении»
Евровидение-1959

Примечания 

Страны на «Евровидении-1959»